Кре́йвен, Крэ́йвен () — английская фамилия.

Носители фамилии 
 Крейвен, Джон Пинья (1924—2015) — американский учёный; внес заметный вклад в математические методы в прикладных задачах поиска подводных объектов.
 Крейвен, Дэн (род. 1983) — намибийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду Direct Energie.
 Крэйвен, Мэтт (род. 1956) — канадский киноактёр.
 Крэйвен, Уэс (1939—2015) — американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист.
 Крэйвен, Филип (род. 1950) — президент Международного паралимпийского комитета.
 Крейвен, Элизабет (1750—1828) — английская писательница и композитор.

Вымышленные персонажи 
 Крейвен-охотник () — персонаж Marvel Comics.

Топоним 
 Крейвен — округ, Северная Каролина, США.
 Крейвен — район, Норт-Йоркшир, Великобритания.

Другое 
 «Крейвен Коттедж» — стадион в Лондоне, Великобритания.

Примечания